Dupong ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Dupong (1922–2007), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chamber
 Pierre Dupong (1885–1953), luxemburgischer Politiker